James Hunt peut désigner :
 James Hunt (1936-), skipper américain ;
 James Hunt (1947-1993), champion du monde britannique de Formule 1 ;
 James Hunt, musicien australien membre du groupe Rüfüs Du Sol.

Voir aussi 
 James Henry Leigh Hunt (1784-1859), poète anglais
 Jamie Hunt (1984-), joueur de hockey canadien